Zippe steht für:

 eine frühere Bezeichnung für die Singdrossel
 einen Ausdruck beim Skat

Zippe ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Konrad Zippe (1889–1964), österreichischer Pädagoge und Politiker
 Augustin Zippe (1747–1816), österreichischer Pädagoge
 Franz Xaver Zippe (1791–1863), böhmischer Mineraloge
 Gernot Zippe (1917–2008), Atomphysiker und Erfinder
 Stephan Zippe (* 1972), deutscher Kirchenmusiker und Spezialist für Gregorianischen Choral

Siehe auch:
 Zibbe, Bezeichnung für verschiedene weibliche Haustiere